Јован Радуловић се може односити на:

 Јован Радуловић (1899—1957), песник
 Јован Радуловић Јово (1903—1943), народни херој Југославије
 Јован Радуловић (1951—2018), књижевник